Василий Богушевский:
 Богушевский, Василий Дмитриевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4825; 25 декабря 1833. Впоследствии — генерал от кавалерии.
 Богушевский, Василий Станиславович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 27 января 1917 (посмертно).